Bruk-Bet Termalica Nieciecza Klub Sportowy er en polsk fodboldklub hjemmehørende i Nieciecza. Klubben blev grundlagt i 1922. De officielle klubfarver er orange og blå.
Landsbyen hvor klubben hører hjemme har et indbyggertal på omkring 750. Derfor er landsbyklubben den klub fra den mindste landsby i Europa der deltager i sit lands bedste række. (Mjällby AIF er den tidligere rekordholder).

Historik over klubnavne gennem tiderne

Fra 1946 – LZS Nieciecza
Fra 2004 – LKS Nieciecza
Fra foråret i 2004–05 sæsonen – LKS Bruk-Bet Nieciecza
Fra 2009–10 sæsonen – Bruk-Bet Nieciecza
Fra 17 June 2010 – Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS
Fra 2016–17 sæsonen – Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS

Bedrifter

Mesterskaber
Polske II Liga
  2009/2010

Polske V Liga
  2006/2007

Polske Klasa A
  2003/2004

Andre
Polske I Liga
  2014–15, 2020–21

Polske III Liga
  2008/2009

Polske IV Liga
  2007/2008

Ligahistorik

Fodboldklubber fra Polen
Etableret i 1922